Stephen Jones – australijski kulturysta
 Stephen Jones – walijski rugbysta
 Stephen Jones – brytyjski szybownik
 Stephen Jones – australijski polityk, poseł z okręgu Whitlam
 Stephen Jones – amerykański polityk
 Stephen Jones – nowozelandzki wioślarz
 Stephen Jones – amerykański pisarz

Zobacz też 
 Steve Jones